Vuča est un toponyme qui peut désigner :
au Kosovo
Vuča/Vuçë, un village situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
au Monténégro
Vuča, un village situé dans la municipalité de Berane ;
Vuča, un village situé dans la municipalité de Rožaje.